Gauck ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wassiljewitsch Gauck (1893–1963), ukrainischer Dirigent und Komponist
 Joachim Gauck (* 1940), deutscher Pfarrer, erster Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen und elfter Bundespräsident Deutschlands
 Ralf Gauck (* 1965), deutscher Bassist
 Thomas Gauck (* 1968), deutscher Fotograf

Siehe auch:

 Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, umgangssprachlich ehemals „Gauck-Behörde“